Man About Town – film del 1932 diretto da John Francis Dillon
 Man About Town – film del 1939 diretto da Mark Sandrich
 Il diario di Jack (Man About Town) – film del 2006 diretto da Mike Binder